«www.anilorak.com» — третій альбом української співачки Ані Лорак.

Список пісень 
 «Зеркала»
 «Манекенщица»
 «Ангел мрій моїх»
 «Боже мой»
 «Пробач»
 «Нестримна течія»
 «Я вернусь»
 «Берег моря»
 «О, моя любовь»
 «Забудь свій сон»
 «Я і ти»
 «Новорічна»
 «Моє життя»
 «The way we want it»

Посилання 
 Альбом на сайті співачки

Музичні альбоми 2000
Альбоми Ані Лорак